Огюстен-Мари-Поль-Петрониль-Тимолеон де Коссе (; 13 января 1775, Париж — 8 апреля 1848, Париж), герцог де Бриссак — французский государственный деятель.

Биография 

Сын сенатора Первой империи Иасента-Юга-Тимолеона де Коссе-Бриссака и Мари Луизы Антуанетты Шарлотты Франсуазы Констанс де Виньякур.

Поступил добровольцем в конституционную гвардию Людовика XVI, которой командовал последний герцог де Бриссак, великий хлебодар Франции, и «которая была так бесчеловечно вырезана в Версале в сентябре 1792-го». В X году (1802) был назначен членом генерального совета департамента Мен и Луара, в котором заседал несколько лет. В 1807 году возглавил электоральную коллегию того же департамента. После того, как Коссе-Бриссак был назначен камергером Мадам матери, император поставил его префектом Маренго (13.04.1809), сделал бароном (9.09.1810), затем графом Империи (20.02.1812) и кавалером ордена Почетного легиона. 1 мая 1812 переведен на должность префекта в Кот-д'Ор, во главе которого оставался до падения империи.

По утверждению Ж.-Б. де Курселя, принял все меры для обороны департамента от войск союзников, но после падения Наполеона поддержал Реставрацию, и 4 июня 1814 стал членом Палаты пэров. В период Ста дней никаких должностей не занимал. В Верхней палате был членом большого числа комиссий, особенно тех, которые занимались муниципальной организацией, управлением мостами и дорогами, компенсациями эмигрантам. На процессе маршала Нея госовал за смерть.

В сентябре 1815 стал председателем избирательной коллегии Нижнего Рейна, а 4 октября 1820 17 апреля был председателем избирательной коллегии Кот-д'Ора.

Был офицером (1.05.1821) и командором (19.08.1823) ордена Почетного легиона. Рыцарем орденов короля стал при коронации Карла X, который позднее назначил Коссе-Бриссака государственным министром. Присягнул Июльской монархии, и потерял место в Палате пэров с революцией 1848 года.

Семья 

1-я жена (14.09.1795): Элизабет Луиза де Малид (1778—29.03.1818)

Дети:

 Мари-Артюс-Тимолеон (13.05.1813—11.09.1888), герцог де Бриссак. Жена (22.06.1843): Анжелика Мари Ле Льевр де Лагранж (22.03.1822—2.12.1873)
 Мари (1814—1841). Муж: граф Бертран Анри де Бонневаль (1806—1882)
 Амандина Шарлотта Тереза (1816—1882). Муж (21.09. 1841): граф Бертран Анри де Бонневаль (1806—1882)

2-я жена (19.03.1828): Огюстина Розали де Брюк-Синьи (29.03.1802—1.11.1847), дочь виконта Пьера Эме Жана де Брюк-Синьи и Малафро де Контлеглен

Сын:

 Эме-Артюс-Морис-Тимолеон (1.11.1829—23.04.1829), депутат Национальной ассамблеи. Жена (26.05.1859): Алис-Мари де Вальш-Серран (1829—1895), герцогиня де Ламот-Уданкур, дочь маркиза Луи де Вальш-Серрана и Элизы д'Эриси, герцогини де Ламот-Уданкур

Примечания

Литература 

 
 Dictionnaire des parlementaires français. T. II. — P.: Bourloton, 1890, pp. 193—194

Ссылки 

 

Бароны Империи (Франция)
Графы Империи (Франция)
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Пэры Франции (Июльская монархия)
Огюстен